Résultats détaillés de l’édition 1988 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 11 au .

Faits marquants 
Disputée désormais sur une surface en dur (le Rebound Ace) et non plus sur herbe, l'épreuve est remportée pour la troisième fois de sa carrière par Mats Wilander. Le Suédois réussit l'exploit d'écarter successivement, les deux fois en cinq sets, Stefan Edberg (double tenant du titre) et Pat Cash (vainqueur à Wimbledon en 1987).

Côté féminin, l’Allemande Steffi Graf, sur la route d'un retentissant Grand Chelem et d'une médaille d'or aux Jeux olympiques, remporte facilement son premier titre en Australie, sans perdre un set. Elle écarte notamment la tenante du titre Hana Mandlíková, puis l'ancienne numéro un mondiale Chris Evert qui dispute là sa dernière finale majeure après une nette victoire sur sa rivale Martina Navrátilová en demi-finale. Pour Navrátilová, cette défaite met un terme à une magnifique série de quatorze finales disputées consécutivement en Grand Chelem, depuis son échec surprise en demi-finale, dans ces mêmes Internationaux d'Australie en 1984.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1988
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1988
Tennis en janvier 1988